Фінал Кубка Німеччини з футболу 1987 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1986—1987 відбувся 20 червня 1987 року. У поєдинку зустрілися «Гамбург» з однойменного міста та штутгартський «Штутгартер Кікерс». Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, клуб із Штутгарта, представляв Другу Бундеслігу. Перемогу з рахунком 3:1 здобув представник Бундесліги, «Гамбург».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Гамбург»

«Штутгартер Кікерс»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1987 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1987
1987 у німецькому спорті